Мори́с Гюста́в Недонсе́ль (; ,  — , ) — французский  и .

Биография 

В 1922—1926 годах учился в католической семинарии в Париже, затем окончил Сорбонну. В 1930 году был рукоположён в священники, в 1935 году защитил диссертацию доктора философии «Религиозные взгляды Фридриха фон Хюгеля». С 1945 года — профессор Страсбургского университета, в 1946 году защитил диссертацию доктора богословия «Религиозные взгляды Ньюмена». В 1956—1965 годах — декан теологического факультета.

Недонсель развивал в своих теориях понятия обоюдности (взаимности), в качестве естественной связи между эго и сознанием другого. Был сторонником концепции персонализма. Высшим состоянием личности считал человеко-божественную обоюдность.

Библиография 
 La réciprocité des consciences (Взаимность совести). — , 1942.
 Introduction a l'esthetique (Введение в эстетику). — , 1953.
 Vers une philosophie de l'amour et de la personne (К единой философии любви и личности). — , 1957.
 Conscience et logos (Совесть и Логос). — , 1961.
 Personne humaine et la nature (Человеческая личность и природа). — , 1963.
 Explorations personnalistes (Исследование персонализма). — , 1970.

Примечания

Литература 
 

Католические священники Франции
Феноменологи
Почётные доктора Лувенского католического университета